Вулиця Марії Приймаченко (Бориспіль)
Вулиця Марії Приймаченко (Бровари)
Вулиця Марії Приймаченко (Дніпро)
 Вулиця Марії Приймаченко (Краматорськ)
Вулиця Марії Приймаченко (Сокиряни)
 Вулиця Марії Приймаченко (Суми)
Вулиця Марії Приймаченко (Хмельницький)

Див. також 
 Бульвар Марії Приймаченко

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці в Україні, названі на честь жінок